Илья Каплан:
 Каплан, Илья Григорьевич (род. 1932) — физик, лауреат Государственной премии СССР.
 Каплан, Илья Яковлевич (род. 1986) — российский футболист.